Прибузька сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Прибузька сільська рада — Миколаївська область, Вітовський район
 Прибузька сільська рада — Вінницька область, Вінницький район